Distrito federal
 Região da capital

Casos específicos:
 Distrito Capital (Colômbia)
 Distrito Capital (Nova Iorque)
 Distrito Capital (Paraguai)
 Distrito Capital (Venezuela)
 Distrito da Capital Nacional — em Papua-Nova Guiné

Ver também 
 Capital

Desambiguações de topônimos